Uzer (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Uzer (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy